Mrozy est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Mrozy, dans le powiat de Mińsk
 du village de Mrozy, chef-lieu de cette gmina
 du village de Mrozy, dans le powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Mrozy